Raymonda steht für:

 Raymonda, russisches Ballettstück von Alexander Konstantinowitsch Glasunow (1898), siehe Raimonda (Ballett)

Raymonda ist der Familienname folgender Personen:
 Santiago Raymonda, uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Raimonda
 Raimondas